Pujalt kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pujalt (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Pujalt (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar